Seaton puede referirse a:

 Seaton (Cornualles), Inglaterra
 Seaton (Cumbria), Inglaterra
 Seaton (Devon), Inglaterra
 Seaton (Durham), Inglaterra
 Seaton (Illinois), Estados Unidos
 Seaton (Kent), Inglaterra
 Seaton (Northumberland), Inglaterra
 Seaton (Rutland), Inglaterra
 Seaton (Escocia)
 Seaton (Yorkshire del Este), Inglaterra